Rödingträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hiter-Rödingträsket, sjö i Sorsele kommun,  (21,1 ha)
Rödingträsket (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (99,6 ha)
Rödingträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (44,8 ha)
Rödingträsk, Lycksele kommun, en by i Lycksele kommun
Rödingträsket (Stensele socken, Lappland, 724333-153149), sjö i Storumans kommun,  (52,7 ha)
Rödingträsket (Stensele socken, Lappland, 727434-152412), sjö i Storumans kommun,  (1,16 km²)
Rödingträsket (Tärna socken, Lappland, 726291-147502), sjö i Storumans kommun,  (27,9 ha)
Rödingträsket (Tärna socken, Lappland, 726797-151666), sjö i Storumans kommun,  (30,3 ha)
Rödingträsket (Tärna socken, Lappland, 727426-150350), sjö i Storumans kommun,  (14 ha)
Rödingträsket (Tärna socken, Lappland, 727492-150308), sjö i Storumans kommun,  (51,9 ha)
Västra Rödingträsket, sjö i Storumans kommun,  (35,9 ha)
Ytter-Rödingträsket, sjö i Sorsele kommun,  (37 ha)
Östra Rödingträsket, sjö i Storumans kommun,  (47,6 ha)

Se även
Rödingsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn